Чука означава „камениста височина“.

Освен това може да се отнася за:
 Чука (Велешко), бивше село в Република Македония
 Чука (Костурско), бивше село в Егейска Македония, Гърция;
 Гилофос (старо име Чука), село в Западна Македония, Гърция;
 Чука (Тесалия), село във Фтиотида, историческа Тесалия;
 Чука (дем Амфилохия), село в Етолоакарнания, историческа Мала Влахия;
 Чука (Кения), град в Кения;
 Чука (храна), японско ястие.

Вижте също